Orologio azionato da ingranaggi meccanici
 Orologio meccanico o organo meccanico – tipo di orologio musicale dotato di un piccolo organo.